Bezirksamt Neustadt steht für:

 Bezirksamt Neustadt an der Aisch, Vorläufer des Landkreises Neustadt an der Aisch, Bayern, siehe Landkreis Neustadt an der Aisch #Bezirksamt
 Bezirksamt Neustadt an der Haardt, Vorläufer des Landkreises Neustadt an der Weinstraße, Rheinland-Pfalz, siehe Landkreis Neustadt an der Weinstraße #Geschichte
 Bezirksamt Neustadt an der Saale, Vorläufer des Landkreises Bad Neustadt an der Saale, Bayern, siehe Landkreis Bad Neustadt an der Saale #Bezirksamt
 Bezirksamt Neustadt an der Waldnaab, Vorläufer des Landkreises Neustadt an der Waldnaab, Bayern, siehe Landkreis Neustadt an der Waldnaab #Bezirksämter
 Bezirksamt Neustadt im Schwarzwald, Vorläufer des Landkreises Hochschwarzwald, Baden-Württemberg, siehe Landkreis Hochschwarzwald #Geschichte

Siehe auch:
 Neustadt (Begriffsklärung)